Reborn — первый полноформатный альбом финской группы Northern Kings, выпущенный 31 октября 2007 года. Альбом был продан тиражом более  копий в Финляндии и таким образом стал золотым.

С этого альбома были также выпущены два сингла: «We Don’t Need Another Hero» (кавер на песню Тины Тернер) и «Hello» (кавер на песню Лайонела Ричи).

На песню «We Don’t Need Another Hero» был снят видеоклип.

Список композиций 

*Бонус треки на «Reborn Special Edition».

Участники записи 
 Марко Хиетала — вокал
 Тони Какко — вокал
 Яркко Ахола — вокал
  — вокал

Приглашённые музыканты 
 Two Finger Choir — бэк-вокал
 Vili Ollila — фортепиано, клавишные, программирование
 Erkka Korhonen — соло и ритм-гитара
 Erkki Silvennoinen — ударные
 Anssi Nykanen, Sami Osala — ударные, перкуссия

Примечания

Ссылки 
 ifpi.fi — Northern Kings
 Northern Kings — Fallen on Hard Times

Альбомы 2007 года
Альбомы пауэр-метала